Lakhva kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Lachva (vattendrag i Belarus), Mahiljoŭs voblast, 
 Lakhva (ort i Belarus), Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar